Muzyka
 „Impossible” - singel polskiej piosenkarki pop Edyty Górniak wydany w roku 2003, promujący album Invisible (2003)
 „Impossible” - singel barbadoskiej piosenkarki R&B Shontelle wydany w roku 2010, promujący album No Gravity (2010). W 2012 roku piosenka została ponownie nagrana przez brytyjskiego wokalistę Jamesa Arthura

„Impossible” - piosenka amerykańskiej wokalistki pop Christiny Aguilery, znajdująca się na liście utworów albumu Stripped (2002)